Кизи може да се односи на:

 Кизи (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Кизи (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза
 Кизи (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Кизи (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна
 Кизи ан Алмон, насељено место у Француској, у департману Ен
 Кизи (језеро), је језеро у Русији